Milošević är ett sydslaviskt efternamn som förekommer företrädesvis hos etniska serber och som bland annat finns i Serbien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro och Kroatien.

Personer med namnet Milošević
Slobodan Milošević, jugoslavisk politiker
Borislav Milošević, montenegrisk diplomat, bror till Slobodan Milošević
Alexander Milošević, fotbollsspelare
Savo Milošević, fotbollsspelare

Kroatiska efternamn
Montenegrinska efternamn
Serbiska efternamn